Detta är en lista över sjöar i Falköpings kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Falköpings kommun.

Lista

Falköpings kommun
 Lista